Цицевай — многозначное слово:

 Цицевай (бухта) — ныне ковш в бухте Находка
 Цицевай (река) — речка, впадавшая в бухту Цицевай (бухта Находка Японского моря)
 Цицевай (хутор) — хутор, существовавший в первой половине XX века на берегу бухты Цицевай в бухте Находка